Museo Arqueologico Nacional steht für
 Museo Arqueologico Nacional Aruba 
 Museo Arqueológico Nacional de España